Hrvatska:
 Barušići (Buzet), gradsko naselje Buzeta
 Barušići (Malinska – Dubašnica), naselje u općini Malinska – Dubašnica